Andries est un nom de famille flamand. C'est également une variante du prénom André. En France, il est surtout présent dans le département du Nord. 

 Dennis Andries (né en 1953), boxeur anglais ; 
 Joseph Andries (1919–2006), footballeur belge.

Prénom 
 Andries Bekker (né en 1983), joueur de rugby à XV sud-africain ; 
 Andries Bonger (1861–1936), assureur et collectionneur hollandais ; 
 Andries Both (1613–1642), peintre et dessinateur de scènes de genre néerlandais ; 
 Andries Botha (né en 1952), sculpteur sud-africain ; 
 Andries Brouwer (né en 1951), mathématicien et informaticien néerlandais ; 
 Andries Cornelis Dirk de Graeff (1872–1957), homme politique et diplomate néerlandais ; 
 Andries Jonker (né en 1962), footballeur néerlandais devenu entraîneur ; 
 Andries Kinsbergen (1926–2016), gouverneur de la province d'Anvers ; 
 Andries Mondelaers (1896–1982), homme politique belge ; 
 Andries Nieman (né en 1927), boxeur sud-africain ; 
 Andries Potgieter, chanteur sud-africain blanc issu de la communauté afrikaner ; 
 Andries Pretorius (1798–1853), homme politique d'Afrique du Sud ; 
 Andries Stock (mort en 1648), peintre graveur et illustrateur néerlandais ; 
 Andries Treurnicht (1921–1993), pasteur, éditorialiste et homme politique afrikaner d'Afrique du Sud ; 
 Andries van Eertvelt (1590–1652), peintre flamand de l'époque baroque ; 
 Andries van Heerden (né en 1961), joueur de rugby à XV ; 
 Andries van Leeuwen (né en 1916), arbitre néerlandais de football ; 
 Andries Van den Abeele (né en 1935), personnalité belge du monde des affaires.

Divers 
Les coordonnées Andries, un système inventé pour les concours colombophiles par le géomètre-expert immobilier belge Andries.

Liens externes 
 

Patronyme flamand
Prénom néerlandais